Nomineringer til Nordisk Råds litteraturpris fra Danmark foretages hvert år siden 1962. Indtil videre har Danmark fået tildelt Nordisk Råds litteraturpris tolv gange.

Nomineringer 
{| class="wikitable" colspan="2"
| style="background:#FFDEAD;" align="center"| *
|Vindere
|}

Referencer 

Litteratur fra Danmark
Nordisk Råds Litteraturpris